El ataque con misiles en Kremenchuk de 2022 fue un ataque con misiles rusos en el centro comercial Amstor de la ciudad de Kremenchuk, Ucrania, el 27 de junio de 2022. Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, el bombardeo del centro comercial Amstor se ha convertido en el quinto ataque a la ciudad. El bombardeo del 27 de junio causó el mayor número de víctimas mortales. Antes de eso, los ataques tuvieron lugar el 2 y 24 de abril, el 12 de mayo y el 18 de junio.

Ataque 
Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, había más de 1.000 personas dentro del centro comercial cuando ocurrió la huelga. El área del incendio era de más de diez mil metros cuadrados, hasta 20 vehículos participaron en la extinción del fuego. Zelenskyy culpó a los rusos por el ataque. 

Según las Fuerzas Armadas de Ucrania, la destrucción de civiles fue llevada a cabo por misiles antibuque Kh-22 lanzados desde bombarderos rusos Tu-22 M3 que despegaron del aeródromo de Shaikovka (en la región de Kaluga), y los misiles fueron lanzados sobre el territorio de la región de Kursk.

Víctimas 
Dmytro Lunin, gobernador de la región de Poltava, dijo que 16 personas murieron y 56 resultaron heridas.

Referencias 

Centro comercial de Kremenchuk
Kremenchuk